Суперкубок Албанії з футболу 2012 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 серпня 2012 року між чемпіоном Албанії Скендербеу та переможцем кубку Тираною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2012
Албанія